Сюри — район города Наха в префектуре Окинава, Япония.
 Сюри — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Сюри — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Замок Сюри — замок в Японии, расположен в районе Сюри города Наха префектуры Окинава.